Torneo Apertura 2013 puede referirse a:

Torneos deportivos 
 Torneo Apertura 2013 en Bolivia.
 Torneo Apertura 2013 en Chile.
 Torneo Apertura 2013 en Colombia.
 Torneo Apertura 2013 en Costa Rica.
 Torneo Apertura 2013 en El Salvador.
 Torneo Apertura 2013 en Guatemala.
 Torneo Apertura 2013 en Honduras.
 Torneo Apertura 2013 en México.
 Torneo Apertura 2013 en Nicaragua
 Torneo Apertura 2013 en Panamá.
 Torneo Apertura 2013 en Perú.
 Torneo Apertura 2013 en Paraguay.
 Torneo Apertura 2013 en Uruguay.
 Torneo Apertura 2013 en Venezuela.

Véase también 
 Torneo Clausura 2013, .
 Torneo Apertura 2012, .